2-я ударная авиационная группа — оперативная авиационная группа в Великой Отечественной войне, созданная для решения оперативных (оперативно-тактических) задач самостоятельно и в составе фронтов во взаимодействии с войсками (силами) и средствами других видов вооруженных сил (родов войск (сил)) в операциях сухопутных войск и военно-морских сил.

Наименование 

 2-я ударная авиационная группа

Создание группы 
2-я ударная авиационная группа сформирована 17 марта 1942 года на основании директивы Ставки Верховного Главнокомандования № 170146 от 15 марта 1942 года и Приказа ГК ВВС КА от 16 марта 1942 года.

Боевой путь 
Части группы базировались на аэродромах Вины, Крестцы, Мерлюгино. Занималась поддержкой войск, участвовавших в Демянской операции.

Переформирование группы 
2-я ударная группа 17 июня 1942 года Приказом НКО была обращена на формирование 241-й бомбардировочной авиационной дивизии.

В действующей армии 
В составе действующей армии:
 с 17 марта 1942 года по 10 июня 1942 года.

Командир группы

В составе соединений и объединений

Состав

Участие в операциях и битвах 

 Демянская наступательная операция – с 17 марта 1942 года по 20 мая 1942 года.

Отличившиеся воины 
  Рябошапко Василий Яковлевич, старший сержант, лётчик 299-го штурмового авиационного полка 2-й ударной авиационной группы Ставки Верховного Главнокомандования Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июля 1942 года удостоен звания Герой Советского Союза. Посмертно.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Советская авиация в Отечественной войне
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС
 Авиаторы Второй мировой войны

Авиационные группы СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1942 году